Francesco Candussi – cestista italiano
 Gianni Candussi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano